Oracle Forms — программное обеспечение для создания экранов управления базой данных Oracle. Это интегрированная среда разработки, включающая навигатор объектов, список свойств и редактор кода, который использует язык PL/SQL. Изначально ПО разрабатывалось для запуска программ на стороне сервера в формате текстового терминала. Сейчас ПО может портироваться на разные платформы, включая Windows, Java, и работать в режиме клиент-сервер.

Главное назначение ПО — создание прикладных систем на основе баз данных Oracle.

Программное обеспечение 
Oracle Forms продаётся как независимый программный продукт. Сейчас они включены в пакет Oracle Developer Suite который включает Oracle Reports и JDeveloper. Ранее этот пакет был известен как Developer 2000 или D2K and Oracle IDE (Integrated Development Environment или Интегрированная среда разработки). Оракл позиционирует это ПО как инструмент ускоренной разработки приложений.

Как они работают 
Oracle Forms получают доступ к базе данных Oracle и генерируют экранные формы отражающие данные базы. Форма в исходнике (*.fmb) компилируется в выполнимую форму (*.fmx) которая может запускаться независимо из модуля запуска форм. Форма используется для отображения и редактирования данных в приложениях, управляющих базой данных. Некоторые элементы графического интерфейса пользователя GUI такие как кнопки, меню, области прокрутки и графики могут быть размещены на форме.

Окружение позволяет обращаться к базе в режиме чтения, создания и редактирования данных. Это сокращает потребности программы в целом и избавляет от выполнения рутинных действий подобных созданию динамического SQL, запросу полей и выставлению блокировок.

Как и во всех обычных интерфейсах, управляемых событиями, ПО выполняет функции привязанные к событиям, называемые триггерами, вызывает триггеры, которые
 автоматически отрабатывают в определенные моменты работы с записями,
 обрабатывают нажатие клавиш и движение мышкой.

При инициализации триггера определяется то, что будет выполнено данной операцией. В связи с этим программирование Oracle Forms заключается в том, чтобы надлежащим образом изменить начальные действия триггеров. Некоторые триггеры, предусмотренные программистом, заменяют стандартные действия тогда как другие — расширяют их.

В результате применения подобного подхода, становится возможным создание нескольких стандартных форм, которые бы реализовывали полную функциональность базы данных, пока не содержится вообще никакого кода, написанного программистом.

Форматы файлов 
 .FMB — Файл формы, построенной в Forms Builder
 .FMX — Файл формы, сгенерированной для выполнения в RunForms
 .PLL — Файл пользовательской библиотеки
 .PLX — Файл сгенерированной пользовательской библиотеки для использования в сессии RunForm
 .MMB — Файл пользовательского меню построенного в Forms Builder
 .MMX — Файл меню, сгенерированного для выполнения в сеансе RunForm

Примечания

Ссылки 
 Учебник
 Oracle Forms как средство разработки дополнительных приложений корпоративного хранилища данных

Программное обеспечение Oracle